Павел Любимов:
 Любимов, Павел Григорьевич (1938—2010) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, переводчик.